Ottenbach (Zwitserland), een gemeente in het kanton Zürich.
Ottenbach (Duitsland), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg.